Протяга́йловка (, , ) — село на правом берегу реки Днестр.

В соответствии с административным делением ПМР село входит в состав города Бендеры Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии с административным делением Республики Молдова село входит в состав муниципия Бендеры Республики Молдова.

Фактически, село полностью подконтрольно властям Приднестровской Молдавской Республики.

Общая информация 
У города Бендеры были такие предместья как Прицеповка, Протягайловка и Новые Липканы. Селу Протягайловка свыше 200 лет, но первое упоминание о нем найдено в 1814 году. В период коллективизации с 1940 года в этих населенных пунктах создано было два колхоза, которые весной 1955 года объединились в село Протягайловка. Изначально село относилось к Бендерскому району, затем к Тираспольскому району, затем к Новоаненекому району, а с 1987 года стало частью города Бендеры. Всё коммунальное обеспечение и инфраструктура села находится на бюджете города.

Площадь населенного пункта 308 гектаров, На территории села 1136 индивидуальных жилых домов:из них: 90% — газифицировано;85 % — обеспечено централизованным водоснабжением; 100 % — электрифицировано; 84 % -телефонизировано. Протяженность дорог — 15 км: из них 60 % с асфальтовым покрытием. Транспортная связь с городом постоянная — это маршрутные такси с Ns 6 и № 6а. Население на 01.01.2008 года — 3305 человек: из них 34 % — русские, 28 % — украинцы, 25 % — молдаване, 13 % — болгары, гагаузы, белорусы, мордвины, армяне.

В селе размещены Дом культуры, библиотека, средняя школа № 14, детский сад № 3, почта, сельская врачебная амбулатория, построенные в своё время на средства колхоза «Дружба».

Протягайловка богата людьми с трудовыми традициями. Среди них есть моряки, летчики, врачи, учителя, железнодорожники, скульптор, художники, артисты и многие другие. Многие жители села отмечены высокими правительственными наградами за свой труд в сельском хозяйстве и в промышленности. Выпускники средней школы № 14 учатся в Тирасполе, России. Украине, Молдове, Румынии, Болгарии.

В настоящее время на территории села размещено семь торгово-промышленных предприятий: ПК «Агрофирма „Дружба“» (сельскохозяйственная продукция), ООО «Карди» (мясоколбасные изделия), ООО «Флора» (кондитерские изделия), ООО «Алма» (обувь), ООО «Рилла» (изделия из рыбы), которые известны не только за пределам и города Бендеры,, но и за пределами нашей республики.

На территории села расположены исторические достопримечательности, одной из них является знаменитый источник так называемый «Фонтан», которому свыше 400 лет. Возле «Фонтана» установлен памятный знак двум разведчикам, расстрелянным в 1944 году (автором памятника является житель села Гончаренко Владимир Алексеевич).

Во время Великой Отечественной Войны 1941—1943 годов на фронтах погибло семьдесят восемь сельчан. В 1992 году на защиту города Бендеры и села Протягайловка пошли ополченцами сто двенадцать сельчан, погибло девять.

Село входит в состав Тираспольско-Бендерской агломерации.

Климат

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Приднестровской Молдавской Республики